Příjmení Huss nosí více osobností:

 Karel Huss (1761–1838), český kat a sběratel
 Stephen Huss (* 1975), australský tenista
 Toby Huss (* 1966), americký herec

Externí odkazy